Stromboli má více významů:

 Stromboli – ostrov se stejnojmennou sopkou
 Stromboli (film) – film Roberta Rosselliniho z roku 1950
 Stromboli (hudební skupina) – česká kapela
 Stromboli (album) – album stejnojmenné hudební skupiny (1986)
Podobné výrazy:

 Strombolská erupce – typ sopečné erupce
 Bitva u Stromboli –  (též bitva u Alicudi) námořní bitva během francouzsko-nizozemské války, která se odehrála poblíž Stromboli 8. ledna 1676